Балюк Іван
 Балюк Іван Махтейович